Masters 2023 () – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany zostanie w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 8–15 stycznia 2023 roku. Jest to 49 edycja tego turnieju.

Obrońcą tytułu jest Australijski, Neil Robertson.

W turnieju nie wezmą udziału z powodu zawieszenia nie wystąpił notowany na dziewiątę miejscu listy rankingowej Zhao Xintong oraz szesnasty Yan Bingtao. Ich miejsce zajęli siedemnasty i osiemnasty na liście rankingowej David Gilbert oraz Hossein Vafaei.

Nagrody 
Zwycięzca: 250 000 £
II Miejsce: 100 000 £
Półfinalista: 60 000 £
Ćwierćfinalista: 30 000 £
Runda 1: 15 000 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 725 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
Suma: 30
 143, 138, 127, 126, 107, 102, 100  Mark Williams
 143, 126, 107, 106, 105  Judd Trump
 143, 107, 104  Hossein Vafaei
 142  John Higgins
 134, 115, 104  Ronnie O’Sullivan
 128, 127, 109, 107, 102  Stuart Bingham
 114, 110  Barry Hawkins
 104  Neil Robertson
 100  Luca Brecel
 100  Jack Lisowski
 100  Shaun Murphy

Linki zewnętrzne 
 Masters 2023 w serwisie snookerworld.pl
 Oficjalna strona turnieju
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Przypisy 

Masters
2023 w Anglii
2023 w snookerze